Geit, (Capra hircus) een zoogdier
Geiten, zoogdieren uit het geslacht Capra waartoe ook de "gewone" geit behoort
Geit (astrologie), dier uit de Chinese dierenriem